slalom gigant równoległy mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach snowboardingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Zawodnicy rywalizowali w dniu 24 lutego w Bogwang Phoenix Park.

Mistrzem olimpijskim został Szwajcar Nevin Galmarini. Drugie miejsce zajął Koreańczyk Lee Sang-ho. Na trzecim stopniu podium uplasował się Słoweniec Žan Košir.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje

Runda Eliminacyjna

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 

Snowboarding na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018